Bossell (nàutica), dispositiu consistent en diverses politges. Els bocells dobles tenen dues politges, mentre que els de tres i quatre politges s'anomenen ternals i quadernals, respectivament.
 Bossell (arquitectura), motllura dels bassaments de les columnes.
 Bossell (eina), un tipus de ribot emprat en fusteria.